Револусион Мексикана има више значења:

 Револусион Мексикана, Виверо САГАРПА (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Револусион Мексикана, Лоте 41 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Револусион Мексикана, син Номбре (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Револусион Мексикана (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион Мексикана (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион Мексикана (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Револусион Мексикана (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику